Omaha – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nebraska, w hrabstwie Douglas 
 Omahowie – plemię Indian północnoamerykańskich
 Omaha – plaża w Normandii, miejsce inwazji wojsk alianckich podczas II wojny światowej
 omaha – odmiana gry w pokera
 Omaha – miasto w Nowej Zelandii

Miejscowości w USA:
 Omaha – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Boone
 Omaha – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Gallatin
 Omaha – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Morris

Gminy w USA:
 Omaha (ang. Omaha Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Boone
 Omaha (ang. Omaha Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Gallatin
 Omaha (ang. Omaha Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Thurston